

Sigle 
 Register Transfer Language – in informatica indica due concetti:
 in ingegneria informatica, descrizione di come le istruzioni del processore sono implementate
 in programmazione, una rappresentazione intermedia usata nella GNU Compiler Collection
 Register transfer level – modo di descrizione il funzionamento di un circuito digitale
 Resistor-transistor logic – logica resistore-transistor, obsoleta tecnologia dei circuiti digitali
 Run-time library – libreria software utilizzata per eseguire programmi scritti in un certo linguaggio di programmazione

Codici 
 RTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Spirit Lake (Stati Uniti)

Media 
 RTL 102.5 – stazione radiofonica italiana
 RTL Group – ramo della multinazionale Bertelsmann attivo nel settore radio-televisivo, a cui appartengono, tra l'altro:

Francia 

 RTL – stazione radiofonica francese

Paesi Bassi 

RTL 4 – rete televisiva olandese
RTL 5 – rete televisiva olandese
RTL 7 – rete televisiva olandese
RTL 8 – rete televisiva olandese

Germania 

 RTL Television – rete televisiva tedesca
RTL II – rete televisiva tedesca
Super RTL – rete televisiva tedesca

Altri paesi 

RTL Televizija – rete televisiva croata
RTL TVI – rete televisiva belga
RTL Télé Lëtzebuerg – rete televisiva lussemburghese
RTL 9 – rete televisiva lussemburghese
RTL 7 – rete televisiva polacca
RTL Klub – rete televisiva ungherese